Мезга́ (мязга):
 
 Мезга — масса раздавленных ягод винограда, включающая сок, мякоть, кожицу и косточки, иногда — гребни винограда. Является исходным продуктом виноделия при изготовлении вина.  Различают исходную мезгу и мезгу, остающуюся после отделения виноградного сусла.
 Мезга — отход крахмального производства, используемый на корм скоту, и как сырье для производства биогаза.
 Мезга — деревня в Устюженском районе Вологодской области.
 Мезга — река в Устюженском районе Вологодской области, приток Кобожи.